Ministero degli affari interni della Russia
Ministero degli affari interni dell'Unione Sovietica